Yonemoto ist der Familienname folgender Personen:

 Koharu Yonemoto (* 1990), japanische Badmintonspielerin
 Norman Yonemoto († 2014), US-amerikanischer Künstler
 Takuji Yonemoto (* 1990), japanischer Fußballspieler